Johnny Johnson steht für:
 Johnny Johnson, Musiktheaterstück von Kurt Weill aus dem Jahr 1936

Johnny Johnson ist der Name folgender Personen:
 Johnny Johnson (Offizier) (1921–2022), britischer Luftwaffenoffizier und Weltkriegsveteran